Winterswijk (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland
Winterswijk (plaats), de hoofdplaats van die gemeente